Сен-Сен-Дени́ (Сена-Сен-Дени; ) — небольшой по площади (99 место среди 101 департамента Франции), но густонаселённый (второе место в стране) департамент на севере центральной части Франции, один из департаментов региона Иль-де-Франс. Порядковый номер — 93. Административный центр — Бобиньи, пригород Парижа. Население — 1 534 895 человек (6-е место среди департаментов, данные 2010 год).

География 
Площадь территории — 236 км². Департамент, расположенный непосредственно к востоку и северо-востоку от Парижа, включает 3 округа, 21 кантонов и 40 коммун. Вместе с двумя другими небольшими по площади департаментами О-де-Сен и Валь-де-Марн образует кольцо вокруг Парижа, неофициально называемое «малая корона» ().

Список муниципалитетов

История 
Департамент Сен-Сен-Дени был образован 1 января 1968 года и включил в себя части территорий бывших департаментов Сена и Сена и Уаза.

Примечания

Литература

Ссылки